Тит Ма́нлий Торква́т () — имя нескольких римских политиков:

 Тит Манлий Империоз Торкват — сын Луция Манлия, консул 347, 344 и 340 годов до н. э.;
 Тит Манлий Торкват — сын предыдущего, в 340 году до н. э. казнённый отцом за нарушение воинской дисциплины;
 Тит Манлий Торкват — консул 299 года до н. э., предполагаемый сын предыдущего;
 Тит Манлий Торкват — консул 235 и 224 годов до н. э., сын предыдущего;
 Тит Манлий Торкват — консул 165 года до н. э., внук предыдущего;
 Тит Манлий Торкват — современник Цицерона, предположительно, достигший претуры в период до 55 года до н. э.;
 Тит Манлий (Торкват) — легат-пропретор в Дальней Испании около 42 года до н. э.

Примечания